Татья́на Гле́бова — русские имя и фамилия. Известные носительницы:
 Глебова, Татьяна Ивановна (1895—1937) — советская преподавательница, партийная деятельница, вторая жена Льва Борисовича Каменева. 
 Глебова, Татьяна Николаевна (1900—1985) — русская художница, график.
 Глебова, Татьяна Сергеевна (род. 1950) — советская актриса.